Премия «Тони» за лучшую мужскую роль в пьесе — американская театральная награда, присуждаемая фондом  и «» лучшему актёру, исполнившему главную роль в Бродвейской театральной постановке. Была создана в 1947 году и названа в честь актрисы, режиссёра и сооснователя фонда American Theatre Wing Антуанетт «Тони» Перри.

За все время существования премии её получили более 70 актёров. Актёр Саймон Расселл Бил — последний на данный момент обладатель премии, он получил её за роль Генри Лемана в пьесе «Трилогия братьев Леман». Актёры Хосе Феррер, Фредрик Марч, Джеймс Эрл Джонс, Алан Бейтс, Джадд Хирш, Брайан Деннехи, Фрэнк Ланджелла, Марк Райлэнс и Брайан Крэнстон завоевали большинство наград в категории «Лучший актёр в пьесе»; они являются двукратными обладателями премии. Актёры Джейсон Робардс и Брайан Бедфорд семь раз номинировались на премию как лучшие актёры в пьесе; это рекордное количество номинаций в данной категории.

Победители и номинанты 
В расположенных ниже таблицах находятся имена победителей и номинантов на премию «Тони» в категории «Лучший актёр в пьесе».

1940-е

1950-е

1960-е

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Статистика

Лауреаты нескольких наград

Многократные номинанты на премию 
В таблицах полужирным золотым шрифтом отмечены годы, в которые номинанты становились обладателями премии.

См. также 
 Премия Лоренса Оливье за лучшую мужскую роль

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт премии «Тони»  

Премия «Тони»
Списки лауреатов премий
Награды, вручаемые только мужчинам
Награды актёрам